Il doppio del torneo di tennis Bad Saarow Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jens Knippschild e Marcos Ondruska che hanno battuto in finale Paul Rosner e Joost Winnink 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (semifinali)
 Jens Knippschild /  Marcos Ondruska (Campioni)

 Ģirts Dzelde /  Tomas Nydahl (primo turno)
 Brandon Coupe /  Jon Ireland (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bad Saarow Challenger 1996